Le championnat de Russie de rugby à XV 2019 ou en russe  2019 (Premyer Liga Regby 2019) est une compétition de rugby à XV qui oppose les huit meilleurs clubs russe. La compétition comporte une phase de poule séparée en deux divisions, et se termine par une finale en match aller-retour.

Liste des équipes en compétition

Résumé des résultats

Classement de la phase régulière 		
		
		
	

	

		

		
|}		
		
		
		
		
		
Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats détaillés

Phase régulière 		
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Matchs pour le titre

place

Meilleurs réalisateurs

Notes et références

Liens externes 		
  Résumé de la saison		
		
		
		
		
2019		
Russie		
Sport en Russie en 2019